Eredivisie (mannenhandbal) 1979/80
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1979/80